Old Fort House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Fort House (Mississippi), ID-Nr. 85003444
 Old Fort House (New York), ID-Nr. 83001826